Einer trage des anderen Last steht für:

 Einer trage des anderen Last, Zitat aus dem Brief des Paulus an die Galater
 Einer trage des anderen Last …, deutscher Film von Lothar Warneke (1988)
 Polizeiruf 110: Einer trage des anderen Last, deutscher Fernsehfilm von Christian von Castelberg (2012)